Le maillon faible peut désigner :
 The Weakest Link, un jeu télévisé britannique ;
 le Maillon faible, un jeu télévisé français, adapté du précédent ;
 le Maillon faible, un jeu vidéo adapté de l'émission.